FIGlet — компьютерная программа, генерирующая текстовый баннер с буквами, составленными из букв (см. ASCII art). Название составлено из букв фразы «Frank, Ian and Glen's letters».

Будучи свободным программным обеспечением, FIGlet обычно включают в множество дистрибутивов UNIX-подобных операционных систем (Linux, BSD, и др.), но также было портировано на множество платформ.

Официальный FIGlet FTP сервер содержит двоичные образы программы для платформ: Acorn, Amiga, Apple II, Atari ST, BeOS, Macintosh, MS-DOS, NextStep, OS/2 и Windows, так же реализацию для Perl (Text::FIGlet). Так же есть неофициальная реализация FIGlet на языке Java (включая встроенный в JavE ASCII art редактор), JavaScript и PHP. FIGlet был показан как пакет дня для Debian 2007.

Режимы 
FIGlet может читать стандартный поток ввода или принимать сообщение как часть командной строки. Вывод происходит в стандартный поток вывода.
Некоторые аргументы запуска:
 -f для выбора файла шрифта.
 -d для смены каталога со шрифтами.
 -c расположить вывод по центру.
 -l расположить вывод слева.
 -r расположить вывод справа.
 -t установить ширину вывода по ширине терминала.
 -w определить ширину вручную.
 -k включить кернинг, печать каждого символа отдельно, вместо объединения соседних букв.

Примеры 
Пример вывода программы приведен ниже
__        ___ _    _                _ _       
\ \      / (_) | _(_)_ __   ___  __| (_) __ _ 
 \ \ /\ / /| | |/ / | '_ \ / _ \/ _` | |/ _` |
  \ V  V / | |   <| | |_) |  __/ (_| | | (_| |
   \_/\_/  |_|_|\_\_| .__/ \___|\__,_|_|\__,_|
                    |_|                       

Пример вывода с аргументами figlet -ct -f roman Wikipedia
oooooo   oooooo     oooo  o8o  oooo         o8o                             .o8   o8o            
 `888.    `888.     .8'   `"'  `888         `"'                            "888   `"'            
  `888.   .8888.   .8'   oooo   888  oooo  oooo  oo.ooooo.   .ooooo.   .oooo888  oooo   .oooo.   
   `888  .8'`888. .8'    `888   888 .8P'   `888   888' `88b d88' `88b d88' `888  `888  `P  )88b  
    `888.8'  `888.8'      888   888888.     888   888   888 888ooo888 888   888   888   .oP"888  
     `888'    `888'       888   888 `88b.   888   888   888 888    .o 888   888   888  d8(  888  
      `8'      `8'       o888o o888o o888o o888o  888bod8P' `Y8bod8P' `Y8bod88P" o888o `Y888""8o 
                                                  888                                            
                                                 o888o

См. также 
 banner
 cowsay
 ASCII art

Ссылки 
 FIGlet Homepage
 FIGfont Version 2 FIGfont and FIGdriver Standard
 The FIGlet Fonts Library
 Web Based FIGlet Front Ends
 PHP Figlet library

Примечания 

Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Кроссплатформенное программное обеспечение
Компьютерный юмор
Инструменты Unix для обработки текста